Most Toruński w Gdańsku
 Most Toruński w Koninie
 Most Toruński w Warszawie